Франси́шку Анто́ниу Маша́ду Мо́та Ка́штру Тринка́н (; ) — португальский футболист, нападающий клуба «Барселона», выступающий на правах аренды за лиссабонский «Спортинг». Игрок сборной Португалии.

Карьера 
Франсишку является воспитанником академии португальского клуба «Вианенсе». Пробовался в академии футбольного клуба «Порту», однако не подошёл команде, после чего отправился в академию «Браги». 2 апреля 2016 года дебютировал за вторую команду «Браги» в поединке против «Фреамунде», выйдя на замену на 81-ой минуте. Всего в дебютном сезоне провёл четыре встречи. 7 мая 2017 года забил первый мяч в клубной карьере в ворота второй команды «Порту». Начиная с сезона 2017/18 является игроком стартового состава «Браги B».

Выступал за юношеские сборные команды Португалии. Вместе со сборной U-19 выиграл юношеский чемпионат Европы 2018 года. На турнире провёл 5 встреч, в которых забил 5 мячей. Стал лучшим бомбардиром турнира. В тот же день Sky Sports сообщил об интересе к форварду со стороны итальянского «Ювентуса».

В январе 2020 года Тринкан подписал пятилетний контракт с испанской «Барселоной», который вступил в силу летом 2020 года. Трансфер португальского игрока обошёлся каталонскому клубу в 31 млн евро.

4 июля 2021 года отправился в аренду в английский клуб «Вулверхэмптон Уондерерс».

Достижения

Командные 
 «Барселона»
 Обладатель Кубка Испании: 2020/21

 Сборная Португалии
 Чемпион Европы (до 19 лет): 2018

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Барселоны»
 Профиль футболиста на сайте FPF.pt

Футболисты Португалии
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Брага» B
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон